Cachalot (frz.: Pottwal) steht für:
 Cachalot Rock, Berg in der Antarktis
 Cachalot Peak, Berg in der Antarktis
 Cachalote Peak, Berg auf Südgeorgien
 USS Cachalot (SS-170), US-amerikanisches U-Boot
 Cachalot-Klasse, Bootsklasse

Siehe auch:
 Kachelotplate
 HMS Cachalot